Реци́на () — греческое смоляное белое вино крепостью 11,5 % об.

История и производство 
Подобные «смоляные» вина известны, как минимум, 2700 лет. Слово «ρετσίνα» переводится как «смола», русское слово «резина» происходит от того же греческого слова (→→).

Оригинальный вкус этого вина происходит оттого, что сосуды с вином, в частности амфоры, для предупреждения контакта с воздухом запечатывали сосновой смолой.

Римляне начали использовать бочки в третьем веке до н. э., отменяя необходимость в смоле, но аромат и вкус рецины были так популярны, что дошли и до наших дней. В настоящее время смола специально добавляется на стадии брожения для придания вину характерного аромата, после завершения процесса брожения смола удаляется. Рецинирование разрешено только в Греции. Для приготовления современной рецины используется только смола алеппской пинии (её добавляют в сусло на этапе ферментации), её количество не должно превышать 10 г/литр, однако для достижения наилучших результатов — количество смолы не должно превышать 5—15 % от разрешенного, при этом ещё сохраняется собственно винный букет. Ранее, до Второй мировой войны, количество смолы достигало 7 % веса вина. Вообще, очень сильный смоляной запах — признак низкого качества.

Возможно, это самое распространённое вино в Греции, несмотря на разную популярность в различных областях. В действительности вина без использования смолы вообще не имеют достаточно давних традиций в Греции вследствие многовекового господства турок. Только после обретения независимости, в начале XIX века, виноделие стало возвращаться в повседневную жизнь греков.

Благодаря сильному вкусу рецину лучше подавать с обильно приправленными блюдами, характерными для греческой и средиземноморской кухни. Вследствие того же экзотического вкуса её практически невозможно вписать в последовательность вин, подаваемых к столу, и лучше оставить единственным вином за трапезой.

Рецина подается охлажденной до 7—9 °C, традиционным сосудом для неё являются цилиндрические медные кружки объёмом 0,25, 0,5 или 1 литр, однако использование обычных винных фужеров позволит лучше оценить экзотический букет.

Долгое время рецина не поставлялась в Россию по причине достаточно ограниченного числа её поклонников среди россиян. Однако в последние несколько лет в связи с ростом туристического потока из России в Грецию в обратном направлении начались поставки рецины, в том числе розовой её разновидности. Рецину называют «Любовью с третьего глотка», первый — почувствуешь запах смолы, второй — терпкий вкус вина, третий — либо полюбишь её, и вкус запомнишь навсегда, либо больше пить не будешь.

Источники 
 Перечисление вин и виноградов Греции
 Статья о современной культуре виноделия в Греции
 KM.RU Энциклопедия, статья «Рецина»

Примечания 

Вина Греции
Розовые вина
Античные вина
Продукты PDO Греции
Ароматизированные вина